

Sigle 
 Banca di credito cooperativo
 Blind Carbon Copy – copia conoscenza nascosta
 Body Centered Cubic – uno dei 14 possibili sistemi cristallini (in italiano, cubico a corpo centrato o CCC)

Codici 
 BCC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bear Creek, Alaska (Stati Uniti)
 bcc – codice ISO 639-3 della lingua baluchi meridionale

Altri progetti